Hollingsworth est un patronyme porté notamment par :

 Alfred Hollingsworth (1869-1926), acteur américain du cinéma muet ;
 Ben Hollingsworth (1984-),  acteur canadien ;
 Matt Hollingsworth (1968-), coloriste de bande dessinée américain ;
 Mellisa Hollingsworth (1980-), skeletoneuse canadienne ;
 Quanitra Hollingsworth (1988-), joueuse de basket-ball américaine naturalisée turque ;
 Trey Hollingsworth (1983-), homme politique américain